Le terme Ricardien peut désigner :
 Ricardien est une personne qui s'emploie à modifier la réputation posthume de Richard III, roi d'Angleterre de 1483 à 1485.

Voir aussi 
 Équivalence ricardienne (aussi appelée neutralité ricardienne], une théorie économique